Жаботи́нський — українське прізвище, походить від назви села Жаботин. Відомі носії:

 Жаботинський Анатолій Маркович (1938—2008) — радянський і американський біофізик, фізикохімік, син М. Є. Жаботинського.
 Жаботинський Арі (1910—1969) — ізраїльський політичний діяч, син В. Є. Жаботинського.
 Жаботинський Володимир Євгенович (1880—1940) — єврейський письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху; співзасновник держави Ізраїль та його збройних сил (Гаґана).
 Жаботинський Володимир Петрович (1948) — директор готелю «Дніпро» у місті Черкаси, академік Академії будівництва України, Заслужений працівник сфери послуг України.
 Жаботинський Дмитро (* 1980) — латвійський хокеїст, воротар.
 Жаботинський Леонід Іванович (1938—2016) — радянський спортсмен, важкоатлет, дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон з важкої атлетики в суперважкій ваговій категорії.
 Жаботинський Марк Єфремович (1917—2003)  — фізик.
 Жаботинський Ярослав Іванович — старший лейтенант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища
Єврейські прізвища